The Book of Fate, o Book of Fate, può riferirsi a:

 The Book of Fate, titolo originale del romanzo Il libro del fato, scritto da Brad Meltzer
 The Book of Fate, collana a fumetti della DC Comics avente come protagonista il Dottor Fate
 The Book of Fate, titolo internazionale alternativo per il film finlandese del 2003 La leggenda dei vampiri (Kohtalon kirja)